Miejscowości w Polsce:
 Ustjanowa Dolna
 Ustjanowa Górna
 Ustjanowa Górna (Ustrzyki Dolne)
 Ustianowa (gromada)